Волья — название рек в России:

 Волья (приток Велвы) — в Пермском крае. 
 Волья (приток Тавды) — в Свердловской области, Тюменской области. 
 Волья (приток Северной Сосьвы) — в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Волья (приток Конды) — в Ханты-Мансийском автономном округе.